«Плутанина» — американська комедія, режисер — Пітер МакКарті (1994).

 «Плутанина» — анімаційний фільм 1982 року студії Київнаукфільм, режисер — Ірина Гурвич.